Adiarsa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adiarsa, Jawa Tengah, by, 
 Adiarsa, Jawa Barat, by, Kabupaten Karawang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar